Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl šestý tenista světa David Ferrer, kterého ve druhém kole vyřadil Alexandr Dolgopolov.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal australskou turnajovou pětku Bernarda Tomica po dvousetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po Argentina Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a páté vítězné finále v řadě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016